Maniusz — imię męskie pochodzenia łacińskiego, jedno z nielicznej grupy najstarszych imion rzymskich (imion właściwych, praenomen, por. Aulus, Marek, Tyberiusz, Tytus), skracane jako M'. Nie da się go w sposób pewny powiązać z żadnym pierwiastkiem indoeuropejskim. Imię to zostało zapisane w najstarszej znanej inskrypcji łacińskiej z VII wieku p.n.e., znajdującej się na tzw. fibuli z Praeneste, która głosi: Manios med fhe fhaked Numasioi (w tłumaczeniu na łacinę klasyczną Manius me fecit Numerio, pol. „Maniusz wykonał mnie dla Numeriusza”). 

Znane osoby noszące imię Maniusz:
 Maniusz Waleriusz Maksimus Messala, polityk rzymski, konsul w 263 p.n.e.
 Manius Abbadi, brazylijski siatkarz

Przypisy 

Męskie imiona łacińskie